El nombre de Aranjuez puede referirse a:

 El municipio español de Aranjuez en la Comunidad de Madrid (España), también conocido como "Real Sitio y Villa de Aranjuez".
 El Tratado de Aranjuez de 1777, en el que se definen las fronteras entre los territorios español y francés en la isla de La Española.
 El Tratado de Aranjuez de 1779, por el que España interviene en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos.
 El Convenio de Aranjuez de 1801, por el que España cedió su flota naval a Francia para atacar a Inglaterra.
 El Motín de Aranjuez de 1808, que tuvo como consecuencia la abdicación del rey Carlos IV en su hijo Fernando VII.
 El Concierto de Aranjuez, compuesto en 1939 por Joaquín Rodrigo en honor al municipio madrileño del mismo nombre.
 La localidad boliviana de Aranjuez.
 La unidad vecinal de Aranjuez en Talavera de la Reyna, localidad situada en la provincia de Andahuaylas (Perú).
 La localidad de Aranjuez en Trinidad y Tobago, a unos 6 km al este de la capital, Puerto España.
 La localidad peruana de Aranjuez en la provincia de Trujillo.
 El barrio de Aranjuez de San José, perteneciente al distrito de El Carmen de la capital de Costa Rica.
 La antigua población colonial de Aranjuez en Costa Rica.
 El barrio de Aranjuez de la comuna 9 en Santiago de Cali (Colombia).
 En la municipalidad de Medellín (Colombia), la comuna cuatro recibe el nombre de Aranjuez así como de uno de sus barrios.
 El pueblo de Aranjuez, situado en el departamento de León, Nicaragua.
 El poblado de Aranjuez, perteneciente al municipio de Talpa de Allende, en la región Sierra Occidental del estado de Jalisco (México).
 El poblado de Aranjuez, situado en la provincia de Matanzas (Cuba).
 El poblado de Aranjuez, en la provincia de Cebú (Filipinas).
 El río Aranjuez en Costa Rica, cerca de Puntarenas.
 El arroyo Aranjuez en el estado de Jalisco, México.